

Musica 
 High Energy – album di Freddie Hubbard del 1974
High Energy – album della The James Cotton Band del 1975
 High Energy – album delle The Supremes del 1976
 High Energy – singolo delle The Supremes del 1976, dall'album omonimo
 High Energy – album dei La Bionda del 1979
 High Energy – album di Evelyn Thomas del 1984
 High Energy – singolo di Evelyn Thomas del 1984, dall'album omonimo
 Hi-NRG (High-Energy) – genere di musica elettronica

Altro 
 High Energy – tag team di wrestling formato da Owen Hart e Koko B. Ware